Rotherham Town FC je historický název těchto fotbalových klubů:
Rotherham Town FC (1878) – zaniklý anglický fotbalový klub, založený v roce 1878 pod názvem Lunar Rovers
Rotherham Town FC (1899) – zaniklý anglický fotbalový klub, založený v roce 1899 pod názvem Rotherham FC